Três Lagoas (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Três Lagoas (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul